Voroncovka může být:

 Tašir – arménské město nazývané Voroncovka do roku 1928
 Voroncovka (řeka) – říčka na severu Krymu